В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Джулі Гелдман 6-1, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open